Заказ — поручение на изготовление чего-либо или оказание услуги. Может означать:

Сделки 
 Государственный заказ — заказ государственных органов, оплачиваемый из бюджета.
 Государственный заказ в Российской Федерации — заключение государственного контракта с Россией.
 Наряд-заказ — форма документа на оказание услуг.
 Предварительный заказ — намерение приобрести какой-либо товар, который в настоящий момент готовится к производству.
 Социальный заказ — общественная потребность.
 Рособоронзаказ — федеральная служба по оборонному заказу.
 Производственные заказы — разница между текущими заказами и прошлыми.
 Заказы на товары длительного пользования — показатель объёма заказов.

Фильмы 
 «Заказ» — российский художественный фильм 2005 года.
 «Частный заказ» — российский драматический телесериал киностудии «Ореол».

См. также 
 Гашение по заказу
 Заказное почтовое отправление
 
 Заказная редакционная статья
 Заказная марка